Самара́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Масёб. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32409.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 80 км западнее Тулузы, в 29 км к югу от Оша.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 87 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 45 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 37 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 82,2 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 37 активных жителей работали 36 человек (19 мужчин и 17 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 8 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 4 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер